Hertha (motorfiets)
Herta, voornaam voor een meisje